Waterfront kan avse:

Musik
Waterfront Records – ett australiskt skivbolag
Waterfront Records (England) – ett engelskt skivbolag
Waterfront (sång) – av Simple Minds

Film och TV
Waterfront (film, 1928) – regisserad av William A. Seiter
Waterfront (film, 1944) – med John Carradine i huvudrollen
Waterfront (film, 1950) – med Robert Newton
Waterfront (TV-serie, 1955) – en TV-serie från 1955 med Preston Foster i huvudrollen
Waterfront (TV-serie) – en amerikansk TV-show som aldrig sändes
'On the Waterfront – originalnamn för en film från 1954 regisserad av Elia Kazan med Marlon Brando i huvudrollen, se Storstadshamn

Platser
Waterfront, Wales – en community i Swansea, Wales
Victoria & Alfred Waterfront – en historisk hamn i Kapstaden, Sydafrika
Dubai Waterfront – en stor stadsdel som byggs i Dubai, Förenade Arabemiraten
Waterfront Hall – en konsertsal och mässhall i Belfast, Nordirland
 The Waterfront – en musikklubb i Norwich, Norfolk
Stockholm Waterfront – en kontorsbyggnader i Stockholm, Sverige